

Niemcy 
1 gmina:
 Göhl – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein

Belgia, Holandia 
Niemiecka nazwa rzeki:
 Geul – rzeka w Belgii i Holandii

Zobacz też 
 Göhlen